Lobel est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1934-), illustratrice polono-américaine de livres pour enfants ;
 Arnold Lobel (1933-1987), dessinateur, auteur et illustrateur américain de livres pour enfants ;
  (1943-), animateur sportif américain ;
  (1980-), musicien, auteur-compositeur et producteur américain ;
  (1888-1982), classiciste et papyrologiste roumano-britannique ;
 Hilde De Lobel (1952-), femme politique belge flamande ;
 Loïcq de Lobel (-), aristocrate et ingénieur français qui proposa en 1906 de construire un pont et un tunnel entre la Sibérie et l'Alaska par le détroit de Bering ;
  (né au ), rameur néo-zélandais ;
  (1900-1993), historienne anglaise et épouse d'Edgar Lobel ;
 Matthias de Lobel (1538-1616), botaniste flamand ;
 Mike Lobel (1984-), acteur canadien ;
  (1976-), acteur israélien, auteur-compositeur et membre du groupe Prozak Trio ;
  (1966-), joueur de curling canadien.

Pseudonyme 

 Alméry Lobel-Riche, de son vrai nom Alméric Joseph Riche (1877-1950), peintre, graveur et illustrateur français.

Patronyme belge
Patronyme français